Ramsay steht für:
 Clan Ramsay, schottischer Clan
 Ramsay (Familienname), Familienname, siehe dort zu Namensträgern
 Ramsay (Mondkrater)
 Ramsay Health Care, australisches Unternehmen
 Ramsay-Skala, Skala zur Beurteilung der Sedierungstiefe
 Ramsay Wedge, Gebirgskamm im Coatsland, Antarktika
 Mount Ramsay, Berg auf Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Ramsey